Фатхи:

 Ахмед Фатхи (род. 1984) — египетский футболист.
 Фатхи (Костинская), Александра Валерьевна (род. 1973) — российская актриса.
 Фатхи, Нагля (род. 1951) — суперзвезда египетского кино 1970-х.
 Фатхи, Хасан (1900—1989) — египетский архитектор.

 Фати, Малик, в российской прессе часто упоминается как Фатхи (род. 1983) — немецкий футболист турецкого происхождения.

См. также 
 Фатх (значения)